Příjmení Huml nosí tyto osobnosti:

 Alois Huml (1925–???), český a československý politik z Chomutovska, bezpartijní poslanec FS za normalizace
 Daniela Humlová (* 1970), česká filmová producentka
 František Huml (1944–2014), český a československý fotbalista (Spartak Hradec Králové a Baník Ostrava)
 Ivan Huml (* 1981), český lední hokejista (HC Kometa Brno)
 Josef Huml (1916–???), český a československý politik, poúnorový bezpartijní poslanec NS
 Josef Huml (zápasník), československý sportovec, zápasník, účastník LOH 1920
 Ondřej Huml (* 1953), československý politik z Dvora Králové, poslanec za OF, ODS a US
 Pavel Huml (* 1947), český hokejista
 Stanislav Huml (1955–2021), český policista a politik, poslanec PS za VV, pak za ČSSD
 Václav Huml (rozcestník), více osob
 Vladimír Huml, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy v 80. a 90. letech 20. století

viz též
 Humel
 Hummel (rozcestník)